Водичево може да се односи на:

 Горње Водичево, насеље у општини Нови Град, Република Српска, БиХ
 Доње Водичево, насеље у општини Нови Град, Република Српска, БиХ